Мария Элена Эрнандес Кабальеро (; , ) — кубинская , принадлежит к поколению 80-х.

Биография и творчество 
Окончила Гаванский университет. Дебютировала в антологии «Групповой портрет» (1989). В том же году за рукопись первой книги стихов (опубл. 1991) получила премию Союза писателей и художников Кубы. В 1994 переехала в Чили, вместе с Дамарис Кальдерон основала издательство Las Dos Fridas. С 2000 года проживает в Аргентине. В 2010 году опубликовала в Буэнос-Айресе гротескно-сатирический роман о культурной жизни Кубы Книга краха (рецензия).

Книги 
 Donde se dice que el mundo es una esfera que dios hace bailar sobre un pingüino ebrio (Куба, 1991)
 Elogio de la sal (Чили, 1996)
 Electroshock-Palabras (Аргентина, 2001)
 Libro de la derrota, роман (2010, Аргентина)

Публикации в антологиях 
 Retrato de grupo/ La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1989
 Un Grupo avanza silencioso: antología de poetas cubanos nacidos entre 1958 y 1972/ Gaspar Aguilera Díaz, ed. México: Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura/UNAM, 1990
 Album de poetisas cubanas/ Mirta Yáñez, ed. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1997

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография, стихи on line
 Стихи on line
 Стихи on line

Писатели Кубы
Выпускники Гаванского университета
Иммигрировавшие в Аргентину с Кубы